Wilcox kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Wilcox,

Kanada 

 Wilcox, Saskatchewan, ort,

USA 

 Wilcox (ort i USA, Nebraska), Kearney County, 
 Wilcox (ort i USA, Pennsylvania), Elk County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar